Standhartner ist der Familienname folgender Personen:

 Henriette Standhartner (1866–1933), österreichische Opernsängerin (Sopran), siehe Henriette Mottl-Standhartner
 Josef Standhartner (1818–1892), österreichischer Mediziner, Hofrat und Leibarzt der Kaiserin Elisabeth